Les Insoumis, film philippin réalisé par Lino Brocka et sorti en France en 1989 ;
 Les Insoumis, film français réalisé par Claude-Michel Rome et sorti en 2008 ;
 Les Insoumis, film américain réalisé par James Franco et sorti en 2016 ;
 Les Insoumis, roman d'Alexandra Bracken et sorti en 2015, adapté au cinéma sous le titre Darkest Minds : Rébellion en 2018.

Voir aussi 
 Les Insoumises, film français réalisé par René Gaveau et sorti en 1956.